«Гу-га» — двухсерийная советская кинодрама, снятая по произведению Мориса Симашко в 1989 году. Премьера — апрель 1990 года.

Сюжет 
Идёт Великая Отечественная война. В глубоком советском тылу, под Ташкентом готовятся новые офицерские кадры для Красной Армии. Молодые курсанты лётной школы прямо во время учёбы находят время и для встреч с девушками, и для потасовок с танкистами. Однажды курсант Борис Тираспольский даже отправляется на свидание к своей подруге Тамаре на учебном самолёте. Пока влюбленные занимаются любовью в колхозном саду, самолет обнаруживает наряд НКВД. За эти «заслуги» Борис и ещё двое курсантов приговором военного трибунала этапируются в тыловой штрафбат. Впрочем, первоначально они здесь не чувствуют себя сильно обездоленными — командир подразделения капитан Владимир Правоторов благоволит к провинившимся курсантам, а блатные ничего не могут сделать с юношами, которые уже поняли силу солдатской солидарности. Единственная проблема Тираспольского — постоянные стычки со старшиной роты Кравцом.

Ситуация резко меняется, когда часть перебрасывают на запад, на линию фронта. Штрафников в прямом смысле бросают в болото, напичканное минами, а с тыла расположился заградотряд. К роте добавляют шебутного, но достаточно обстрелянного солдата Даньковца, который выдаёт себя за одессита и даже показушно обижается на Тираспольского, который отказывается признать в новом сослуживце земляка. Даньковец постоянно даёт как солдатам, так и командирам, ценные советы, а однажды даже берёт «языка», но отказывается покидать роту.

Получив от командования приказ — силами роты захватить немецкий дот, Правоторов поднимает своих людей в атаку. Штрафники захватывают дот и в ожесточённом бою отбивают две контратаки немцев. Тираспольский заменяет тяжело раненого Правоторова. После боя командир заградотряда приказывает штрафникам сдать оружие, и те в бессильной ярости расстреливают боезапас в воздух, устроив салют своей победе.

В ролях 
 Андрей Толубеев — капитан Владимир Правоторов
 Алексей Волков — Борис Тираспольский, курсант, любовник Тамары Николаевны
 Вера Сотникова — Тамара Николаевна, учительница ботаники, жена майора Красной Армии 
 Александр Соловьёв — Иванов
 Алексей Горбунов — Даньковец
 Николай Холошин — Кудрявцев
 Александр Калугин — Александр Бочков
 Константин Шафоренко — Ченцов
 Сергей Скрипкин — Сирота
 Владимир Носик — Никитин
 Михаил Шулейкин (Михаил Крылов)
 Саид-Мурат Зияутдинов — бухгалтер
 Александр Завьялов — Сержант Кравец

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Виллен Новак
 Сценарист — Анатолий Усов
 Оператор — Вадим Авлошенко
 Композитор — Виктор Власов
 Художник — Лариса Токарева

Ссылки 

 «Гу-га» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Наше Кино: «Гу-га»
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы-драмы СССР
Фильмы о штрафных воинских подразделениях
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы Виллена Новака
Экранизации произведений Мориса Симашко
Фильмы СССР 1989 года